Меркиш () — район в Германии. Центр района — город Люденшайд. Район входит в землю Северный Рейн-Вестфалия. Подчинён административному округу Арнсберг. Занимает площадь 1059 км². Население — 432,6 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 409 человек/км².
Официальный код района — 05 9 62.

Район подразделяется на 15 общин.

Города и общины 
 Изерлон (95 179)
 Люденшайд (75 669)
 Менден (55 802)
 Хемер (37 584)
 Плеттенберг (26 494)
 Майнерцхаген (20 918)
 Вердоль (18 816)
 Альтена (18 544)
 Кирспе (17 328)
 Хальфер (16 873)
 Нойенраде (12 188)
 Бальве (11 999)
 Шальксмюле (11 174)
 Хершайд (7300)
 Нахродт-Виблингверде (6754)
(30 июня 2010)

Ссылки 
 www.maerkischer-kreis.de Официальная страница

Районы Северного Рейна-Вестфалии